АС Оулу ( или ACO)— финский футбольный клуб из одноимённого города.
Клуб провел два сезона в высшей футбольной лиге Финляндии Вейккауслиге и семь сезонов во второй лиге Юккёнен. В настоящее время клуб выступает в Юккёнен.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Оулу